Ка́чхоф () — площадь, являющаяся центром исторического ядра города Ахена (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия). Расположена между Ахенским собором и Ахенской ратушей на месте разрушенного императорского дворца, от которого до нашего времени дошли только капелла Карла Великого, ставшая частью Ахенского собора, и башня Granusturm, которая стала восточной башней новой ратуши.

Название площади происходит вероятно от слова Katzhoff (в дословном переводе — «Кошачий двор»), так в Средневековье называли место установки позорного столба, который стоял на площади до 1790 года. В 1847—1902 годах площадь носила имя ахенского бургомистра Герхарда Хоруса, по указанию которого было построено новое здание Ахенской ратуши. В 1902 году площади было возвращено историческое название, а имя Герхарда Хоруса было увековечено в названии маленькой улочки рядом с Ахенским собором — Ritter-Chorus-Straße (улица Рыцаря Хоруса).

Прямоугольная форма площади 100×40 м обусловлена размерами внутреннего двора императорского дворца, который располагался между королевским залом, на фундаменте которого сейчас стоит ратуша, и дворцовой капеллой Карла Великого.

Имеющий непередаваемую средневековую атмосферу Качхоф является местом проведения концертов, еженедельных базаров, городских праздников, а также ежегодной ахенской рождественской ярмарки.

В 2009 году площадь Качхоф вошла в состав европейского проекта «Путь Карла Великого».

История Качхофа 

 789 год — начало строительства Ахенского императорского дворца
 1166 год — строительство суконного ряда и ярмарочного здания
 1460 год — первое упоминание о позорном столбе
 1790 год — под веянием французской революции с площади убирают позорный столб
 1870 год — на южной стороне площади строят дома № 7, 8 и 9
 1943 год — 14 июля во время бомбардировки союзнической авиации сильно пострадали собор, ратуша и площадь
 1960 год — строятся новые здания муниципалитета, вокальной школы собора и ЗАГСа
 1976 год — 10 июня на площади состоялся первый еженедельный базар
 1982 год — превращение Качхоф в пешеходную зону
 2003 год — закончены работы по освещению южного фасада ратуши
 2006 год — 11 декабря, обер-бургомистр Ахена доктор Юрген Линден подписывает указ на выделение 2,5 млн. € на реставрацию площади и ратуши

Примечания

Литература 
 
 Hugo Loersch: Der Kaks- oder Katschhof zu Achen, Buch, Aachen, 1879
 Carl Oppenhoff; W. Weitz: Der Kacks oder Katschhof zu Aachen in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins 2, 1880, стр. 332—335, Google online
 Susanne Becker: Der Katschhof in Aachen, 1. Aufl., 1992. ISBN 3-88094-703-1. RK-Heft Nr. 372

Ссылки 
 Страница Качхофа на сайте европейского проекта «Путь Карла Великого» 

Площади Германии
География Ахена
Архитектура Ахена